20 долларов () может означать:

Деньги 
США
 Двадцать долларов — банкнота, печатается с 1861 года по настоящее время.
 Двойной орёл — золотые монеты, чеканившиеся с 1849 по 1933 года:
 Двадцать долларов с изображением Свободы — чеканилась с 1849 по 1907 года.
 Двадцать долларов Сент-Годенса — чеканилась с 1907 по 1933 года.

Прочие страны
  — банкнота, печатается с 1966 года по настоящее время.
  — банкнота.
  — банкнота, печатается с 1967 года по настоящее время.

Прочее 
 «Двадцать долларов» — американский фильм 1993 года.